Praxagoras (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Praxagoras de Cos, médecin grec () ;
 Praxagoras d'Athènes, historien grec ().